Акајукан има више значења:
 Акајукан (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Акајукан (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Акајукан (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Акајукан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Акајукан (Акајукан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику